Sprung ins Glück steht für:

 Katie Fforde: Sprung ins Glück, deutscher Fernsehfilm von Helmut Metzger (2012)
 Inga Lindström: Sprung ins Glück, deutscher Fernsehfilm von Heidi Kranz (2005)